Giordano Bruno
 Giordano Bruno (filme)
 Alexandre Luiz Giordano, político brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema